Alzola puede referirse a:
 Alzola, en el municipio de Aya.
 Alzola, en el municipio de Elgóibar.
 Agua de Alzola, marca de agua mineral que se obtiene del manantial situado en Alzola, Elgóibar.